

Cinema 
Un giorno dopo l'altro – film cortometraggio del 1989 diretto da Marina Spada

Letteratura 
Un giorno dopo l'altro – romanzo giallo di Carlo Lucarelli del 2000

Musica 
Un giorno dopo l'altro – canzone di Luigi Tenco del 1966
Un giorno dopo l'altro – singolo dei Management in collaborazione con Ceroli del 2020, reinterpretazione del brano di Tenco